Scheichl ist der Familienname folgender Personen:

 Sigurd Paul Scheichl (* 1942), österreichischer Germanist und Literaturwissenschaftler

Siehe auch:
 Glockengießerei Scheichel